Dieser Artikel gibt einen Überblick der DDR-Meister im Tennis.

Bei den Herren ist Thomas Emmrich mit 46 Titeln Rekordmeister, davon im Einzel 17 Titel, bei den Damen Eva Johannes mit 24 Titeln, davon im Einzel 10 Titel.

Austragungsorte 
Die Meisterschaften wurden von 1950 bis 1957 und von 1961 bis 1980 in Leipzig ausgetragen. In den Jahren 1958, 1981, 1984 und 1988 war Berlin-Friedrichshagen der Austragungsort. Die weiteren Austragungsorte waren 1959 Halle, 1960 Leuna, 1982 und 1986 Magdeburg, 1983 und 1987 Weimar, 1985 und 1990 Eisenach sowie 1989 Karl-Marx-Stadt.

Siegerliste

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Gemischtes Doppel

Literatur 
 Deutscher Tennis Bund (Hrsg.): Tennis in Deutschland. Von den Anfängen bis 2002. Duncker & Humblot, Berlin 2002. ISBN 978-3-4281-0846-6, S. 299.
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, Jahrgänge 1957 bis 1990  (u. a. mit einer Aufstellung der Meister von 1950 bis 1972 im Jahrgang 1972).

Anmerkungen und Einzelnachweise 

Liste (Tennis)
!Meister im Tennis